Niemcy:
 Virneburg – dzielnica Langenfeld (Rheinland)
 Virneburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Eberhard von Virneburg – komtur malborski
 Johann von Virneburg – biskup

Inne:
 Virneburg – hrabstwo
 Virneburg – ród